Aldea San Antonio peut désigner :
 Aldea San Antonio, localité argentine située dans le département de Gualeguaychú, dans la province d'Entre Ríos ;
 Aldea San Antonio, localité argentine située dans le département de Paraná, dans la province d'Entre Ríos.